Chantal steht für:

 Chantal (Vorname), weiblicher Vorname
 Chantal (Sängerin) (auch: Joanna Lampe; * 1981), niederländische Schlagersängerin
 (1707) Chantal, Asteroid des Hauptgürtels
 Chantal (Musikgruppe), deutsches Instrumentalensemble
 Kriminalfall Chantal aus dem Jahr 2012

Chantal ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Chantal (1933–2016), französische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Johanna Franziska von Chantal (1572–1641), Heilige der katholischen Kirche 
 Marcelle Chantal (1901–1960), französische Schauspielerin
 Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné (1626–1696), Angehörige des französischen Hochadels

Siehe auch:

 Schantall, tu ma die Omma winken!, Satire von Kai Twilfer